Lesothaans voetbalelftal (mannen)
 Lesothaans voetbalelftal (vrouwen)